Baby () може означати:

Групи 

 , американська рок-група 1970-х років з Техасу.
 The Babys, британський рок-гурт 1970-х.

Альбоми 

  — альбом 2009 року, гурту Bosque Brown.
  — альбом 2009 року, гурту The Burning Hell.
  — альбом 2005 року, гурту The Detroit Cobras.
  — альбом 1991 року, гурту Yello.

Пісні 

 «Baby» — пісня 2004 року, гурту Melody Club з альбому .
 «» — пісня Ашанті 2002 року, з альбому Ashanti.
 «» — пісня Brandy 1994 року, з альбому Brandy.
 «» — пісня Fabolous 2005 року, з альбому Real Talk.
 «Baby» — пісня Джастіна Бібера 2010 року, з альбому My World 2.0.
 «» — пісня LL Cool J 2008 року, з альбому Exit 13.
 «» — пісня Вільма Берджес 1965 року, з альбому Don't Touch Me.
 «Baby» — пісня 2007 року, by Pnau з альбому .
 «» — пісня Дайна Вашингтон і Брук Бентон 1960 року, з альбому The Two of Us.
 «» — пісня Блейк Шелтон 2003 року, з альбому The Dreamer.
 «» — пісня Карла Томас 1966 року, з альбому Carla.
 «Babies» (song) — пісня 1992 року, гурту Pulp з альбому His 'n' Hers.
 «Baby» — пісня 2009 року, гурту Alcazar з альбому .
 «Baby» — пісня Ангі Стоун 2007 року, з альбому .
 «Baby» — пісня Caetano Veloso та Гал Кошта 1968 року, з альбому .
 «Baby» — пісня 2013 року, гурту Exo з альбому .
 «Baby» — пісня Кайлі Міноуг 2001 року, зі сторони B сингку «».
 «Baby» — пісня Сержа Танкяна 2007 року, з альбому Elect the Dead.
 «Baby» — пісня 2006 року, дуету Tenacious D з альбому .
 «Baby» — пісня Eminem 2013 року, з де-люксового видання альбому The Marshall Mathers LP 2.